Mobilia kan syfta på:

Mobilia köpcentrum – Malmö
Mobilia, Lund – ett handelsområde norr om Nova Lund
Mobilia (tidskrift) – en tidigare dansk designtidskrift
Mobilia (museum) – ett bil- och vägmuseum i Kangasala, Finland